Slovo Amarok může mít více významů:

software:
 Amarok (přehrávač) – audio přehrávač pro KDE
hudební alba:
 Amarok (album, Amarok) – album polské skupiny Amarok z roku 2002
 Amarok (album, Mike Oldfield) – album Mikea Oldfielda z roku 1990
 Amarok (album, Nargaroth) – album skupiny Nargaroth z roku 2000
hudební skupiny:
 Amarok (polská skupina) – polská skupina
 Amarok (španělská skupina) – španělská skupina
mytologie:
 Amarok (vlk) – velký vlk v inuitské mytologii
automobilový průmysl:
 Volkswagen Amarok – velký pick-up od automobilky Volkswagen